JSK est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesse sportive de Kabylie, un club algérien omnisports ;
 ses sections :
 Jeunesse sportive de Kabylie (athlétisme)
 Jeunesse sportive de Kabylie (handball)
 Jeunesse sportive kairouanaise, un club tunisien omnisports ;
 Jeunesse sportive de Kasbat Tadla, un club marocain de football.

JSK est un code qui peut désigner :
 , un aéroport près de Jask, en Iran, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports